Kroningscantate (Halvorsen), cantate van Johan Halvorsen
Kroningscantate (Tsjaikovski), een cantate van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski